

Codici 
 FNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Funter Bay Seaplane (Alaska) (Stati Uniti)

Sport 
 FNR – nelle statistiche di alcuni sport (come l'atletica leggera, il pattinaggio di figura, ...), finale non raggiunta (Final not reached)